Lawrence County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lawrence County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 93000146
 Lawrence County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 80002374
 Lawrence County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 78002419